Hato puede referirse a:

Lugares

Colombia 

 Hato (Santander)
 Hato Corozal
 Hatonuevo
 Embalse El Hato

Curazao 

 Hato (Curazao)
 Aeropuerto Internacional Hato
 Cuevas de Hato
 Estadio Ergilio Hato

Panamá 

 El Hato (Los Santos), corregimiento en la provincia de Los Santos.
 Río Hato, corregimiento en la provincia de Coclé.

Puerto Rico 

 Hato, barrio en el municipio de San Lorenzo
 Hato Abajo, barrio en el municipio de Arecibo
 Hato Arriba, barrio en el municipio de Arecibo
 Hato Arriba, barrio en el municipio de San Sebastián
 Hato Nuevo, barrio en el municipio de Guaynabo
 Hato Nuevo, barrio en el municipio de Gurabo
 Hato Puerco, barrio en el municipio de Canóvanas
 Hato Puerco Abajo, barrio en el municipio de Villalba
 Hato Puerco Arriba, barrio en el municipio de Villalba
 Hato Rey, barrio en el municipio de San Juan
 Hato Tejas, barrio en el municipio de Bayamón
 Hato Viejo (Arecibo), barrio en el municipio de Arecibo
 Hato Viejo (Ciales), barrio en el municipio de Ciales
 Pozo del Hato, uno de los cuarenta “sub-barrios” del barrio Santurce en el municipio de San Juan.

República Dominicana 

 Hato Mayor del Rey.
 Hato del Yaque.
 Hato Mayor, provincia.
 Hato del Yaque, distrito de Santiago de los Caballeros.
 Hato Nuevo de Manoguayabo, localidad ubicada en el municipio de Santo Domingo Oeste.

Venezuela 

 El Hato (Falcón).
 El Hato (Nueva Esparta).
 El Hato de Las Pérez, caserío en el Parque nacional Sierra Nevada de Mérida.
 Observatorio Astronómico Nacional de Llano del Hato.
 Hato El Cedral. hacienda en el Estado Apure.
 Hato El Frío hacienda en el Estado Apure.
 Hato Masagüaral hacienda en el Estado Guárico.
 Hato Piñero. hacienda en el Estado Cojedes.

Personas 

 Ergilio Hato, exfutbolista Curazaleño
 Hato Hasbún, político salvadoreño de origen palestino
 Yasuhiro Hato, futbolista japonés

Además 

 Hinojo hato

Buques torpederos japoneses 

 Hato (1903), de la Clase Hayabusa.
 Hato (1937), de la Clase Ōtori.

Enlaces externos